Алфьоров Михайло Матвійович (1675—?) — військовий діяч, товариш Івана Мазепи, полковник у часи Гетьманщини.

Біографія 
Народився він у 1675 р. в сім'ї священика. З малих років був відправлений на військову службу, отримав гарну освіту… «Красивий, смелий, добрий человек, с сильним умом, знакомий с философией, математикой и астрологией, знающий язики греческий, венгерский, славянский» — так писав про нього сотник Семен Полоцький, який служив у його полку. Дружина полковника, Євдокія Яківна, була із відомого роду Міклашевських, великих поміщиків Глухівщини (зокрема із Ярославця), славетних своєю порцеляновою фабрикою (Волокитинська порцеляна).

Військова служба 
Був командиром Дубовицького полку. Після переходу І. Мазепи на бік Карла XII, Петро I наказав виступити М. М. Алфьорову проти І. Мазепи. Дізнавшись про перехід на бік шведів полковник М. Алфьоров в такій ситуації залишився вірний присязі. Про це повідомили царя. Останній дуже зрадів і наказав полковнику зібрати розрізнені сили і вдарити по «зраднику» Мазепі. Але Алфьоров відмовився. Він опинився між двома вогнями. З одного боку, Алфьорова, як командира Дубовицького полку, зв'язувала багаторічна служба у гетьмана Мазепи… Але з іншого боку, Алфьоров — солдат, вірний слуга царю і «отечеству», був не в змозі порушити військову клятву. Однією ногою Михайло Матвійович відійшов від гетьмана, а іншу не наважився наблизити до самодержця Петра. Доля його була вирішена.

Полковника Алфьорова «отторгли от общества», ув'язнили і відправили на північ. Разом з сім'єю Алфьорова поїхали і декілька сімей кріпаків із Тулиголового та Дубович.

Володіння 
М. М. Алфьоров був впливовим і багатим, мав землі у дачах Дубович та Тулиголового, а також кріпосних селян. Сім'я Алфьорових мала маєток у с. Тулиголове. На цьому місці і зараз проживають нащадки Алфьорових. З гетьманом Іваном Мазепою, якого обрали в 1687 р., Михайла Алфьорова пов'язувала багаторічна військова служба.

Заслання 
В Сумському обласному архіві є наказ Петра І від 15 листопада 1708 року: «Полковника М. М. Алферова сослать на поселение в ста верстах севернее Вологди… по новому тракту на Архангельск». У вологодських краях Московії Михайло Матвійович заснував поселення. Зараз це «деревня Алферовская». Кріпаками-переселенцями було збудовано колодязь, який у 70-х роках ХХ ст. ще стояв. Є відомості, що полковник М. М. Алфьоров все ж таки повернувся в рідні місця Гетьманщини, а саме в Тулиголове. Тут він помер і похований. Могила його не збереглася.

Уродженці Кролевецького району